El Cuervo ist der Name mehrerer Gemeinden in Spanien:

 El Cuervo (Sevilla), Gemeinde (Municipio) in Sevilla, Spanien
 El Cuervo (Teruel), Gemeinde (Municipio) in Teruel, Spanien

Sonstiges:
 El Cuervo (Kulturinitiative), mexikanische Kulturinitiative, ins Leben gerufen von Carmen Boulosa und Alejandro Aura

Siehe auch:
 Cuervo